Гайа́к-д’Аверо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Лессак. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12107.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 29 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 311 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 172 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 140 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 140 активных работали 124 человека (74 мужчины и 50 женщин), безработных было 16 (7 мужчин и 9 женщин). Среди 32 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Средневековый замок Люган. Памятник истории с 1986 года
 Дольмен Саплу II. Памятник истории с 1995 года
 Дольмен Ла-Верньет. Памятник истории с 1989 года
 Дольмен Леспинас. Памятник истории с 1986 года
 Церковь XVII века

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон